О́лафссон () — прізвище ісландського походження, що означає — «син Олафура» (son of Ólafur). Ім'я Ólafur бере початок від давньонорвезького  Óláfr.

Відомі носії прізвища:

 Давід Олафссон (;  1995) — ісландський футболіст, фланговий захисник.
 Еггерт Оулафссон (; 1726—1768) — ісландський дослідник, географ і філолог, науковий письменник.
 Еліас Олафссон (;  2000) — ісландський футболіст, воротар данського клубу «Мідтьюлланн».
 Торфі Олафссон (;  1965) — колишній ісландський ломус та чемпіон світу з паверліфтиґу.
  (;  1935) — ісландський шахіст, гросмейстер (1958), четвертий президент в історії ФІДЕ (1978—1982)

Примітки 

Патронімічні прізвища